ragtime, zenei stílus
Ragtime – E. L. Doctorow regénye
Ragtime – a regényből készült Miloš Forman film